Dworak ist der Familienname folgender Personen:
 Bernhard Dworak (* 1948), österreichischer Politiker (ÖVP)
 Engelbert Dworak (1899–1953), österreichischer Politiker
 Franz Dworak (1902–1979), österreichischer Politiker (ÖVP)
 Günter Dworak (1928–2000), deutscher Maler
 Hans Dworak (1870–1920), österreichischer Architekt
 Otto Boris Dworak (1938–2003), österreichischer Aufnahmeleiter, Produktionsleiter, Herstellungsleiter und Filmproduzent 
 Paula Dworak (Paula Dvorak; 1913–1995), österreichische Filmeditorin
 Rupert Dworak (* 1962), österreichischer Politiker (SPÖ)
 Therese Dworak (1899–1944), österreichische Hilfsarbeiterin und Widerstandskämpferin gegen den Nationalsozialismus

Siehe auch:
 Dvořák (Dvorak)
 Dvořáková
 Dworschak